Medalla al Valor es el nombre de varias condecoraciones otorgadas por distintos países a individuos que han realizado valerosos actos de servicio o para premiar una carrera continuada. Puede referirse a:

 Medalla al Valor, Abjasia;
 Medalla al Valor, Armenia;
 Medalla al Valor, Bielorrusia;
 Medalla al Valor, Chile;
 Medalla al Valor, Israel;
 Medalla al Valor, Rusia;
 Medalla al Valor, Unión Soviética.